Квадра́нт (от  род.п.  «четвёртая часть, четверть»):
 в математике и топографии:
 Квадрант плоскости — любая из 4 областей (углов), на которые плоскость делится двумя взаимно перпендикулярными прямыми, принятыми в качестве осей координат
 Квадрант круга — сектор с центральным углом в 90°, четверть круга
 Квадрант — название типового листа топографической карты, принятое в 1879 году при картографировании США, а в настоящее время распространённое и на картографирование других планет; например, Марса.
 угломерные инструменты:
 Квадрант — астрономический инструмент для определения возвышения светила
 Квадрант — измерительный инструмент для поверки прицельных приспособлений артиллерийского орудия.
 Оптический квадрант — угломерный инструмент для измерения угла наклона плоскостей к горизонтали
 Галактический квадрант — один из четырёх секторов, на которые принято делить Млечный Путь
 Квадрант — мелкая монета в Древнем Риме, имевшая хождение с V века до нашей эры по I век нашей эры.
  — в архитектуре, элемент зданий или конструкций, выполненный в форме дуги в 90°.
 Квадрант межотраслевого баланса в экономике — часть таблицы межотраслевого баланса
 Квадрант доходности () — мотивационная иллюстрация Роберта Кийосаки
 Квадрант — вымышленная территориальная единица из фантастической саги «Звёздный путь»: α, β, γ и δ квадранты делят Галактику на 4 части

Примечания